Павликово — название населённых пунктов в России:

 Павликово — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Павликово — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Павликово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Павликово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Павликово — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Павликово — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Павликово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Павликово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Павликово — деревня в Первомайском районе Ярославской области.

См. также 
 Павликов
 Павликов Дор